Пари́жские ми́рные соглаше́ния — ряд международных соглашений, направленных на прекращение многолетнего кампучийско-вьетнамского конфликта. Подписан 23 октября 1991 года между властями Государства Камбоджа (провьетнамский режим Хенг Самрина—Хун Сена) и основными представителями камбоджийской оппозиции — Партии Демократической Кампучии (ПДК, Красные кхмеры Пол Пота), ФУНСИНПЕК (монархисты Сианука), Национального фронта освобождения кхмерского народа (KPNLF, национал-либералы Сон Санна).

См. также 

 День подписания Парижских соглашений — 23 октября, — с 2012 года является государственным праздником в Камбодже.

Страны, подписавшие соглашения 

 
 
 
 
 
  Китай

Ссылки 
 Cambodia Information Center, Paris Peace Accord
 U.S. Institute of Peace, Peace Agreements Digital Collection
 UNTAC website

Кампучийско-вьетнамский конфликт
1991 год в политике
Октябрь 1991 года
Мирные договоры XX века
Международные договоры Австралии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Канады
Международные договоры Китая
Международные договоры Индии
Международные договоры Индонезии
Международные договоры СССР
Международные договоры США
Международные договоры Таиланда
Международные договоры Франции
Международные договоры Югославии
Международные договоры Японии
История Камбоджи
1991 год в Камбодже
Красные кхмеры